Miejscowości w Polsce:
 Królewska Wola – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim, w gminie Międzybórz
 Królewska Wola – wieś w województwie łódzkim, w powiecie łódzkim wschodnim, w gminie Tuszyn